Ayas, település Törökország Adana tartományában
 Ayas, település Olaszországban
 Ayaş, Törökország Ankara tartományának körzete